T71 Cadillac Motor Car Division (или сокр. T71 CMCD) — проект американского лёгкого авиатранспортабельного танка с качающейся башней, разрабатываемый компанией Cadillac Motor Car Division в 1952—1956 гг. для замены М41 Уокер Бульдог. В соответствии с требованиями масса не должна была превышать 18 тонн, в качестве вооружения предполагалось использовать 90-мм орудие.

История создания 
Разработка лёгкого танка Т71 компания Cadillac начала в 1952 году с целью заменить М41, который хоть и хорошо справлялся со своими задачами, но из-за своей массы не мог десантироваться на парашютах. Помимо компании Cadillac Т71 разрабатывала компания Detroit Arsenal (T71 DA). Их проект, в отличие от проекта от Кадиллака, должен был оснащаться «щучьим носом» и весить около 18 т.

В 1956 году, когда стало известно, что установка 90-мм орудия в Т71 невозможна, от проекта было решено отказаться в пользу лёгких танков T92 и M551 Шеридан. Также ещё одной причиной остановки проекта являлась нехватка средств.

См. также 
 T71 (Detroit Arsenal)
 T92 (танк)
 М551 Шеридан

Источники 
 https://web.archive.org/web/20140512223630/http://blogtanker.ru/tank-t71.html
 http://ftr-wot.blogspot.com/2013/04/american-prototype-light-tanks-post_8.html

Танки США